Dos paradas de tranvía de la red de Trambaix eran llamadas originalmente Sant Martí de l'Erm:

 La actual parada de Llevant | Les Planes, final de la línea T2.
 La actual parada de Hospital Sant Joan Despí | TV3, en la línea T3.